Zamudio bezeichnet:
 Zamudio (Bizkaia), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Bizkaia

Zamudio ist der Familienname folgender Personen:
 Adela Zamudio (1854–1928), bolivianische Lehrerin, Schriftstellerin, Dramatikerin und Malerin

 Joel Zamudio Baylon (* 1954), philippinischer Geistlicher und Bischof von Legazpi
 Leonardo Zamudio, mexikanischer Fußballspieler
 Sergio Zamudio (* 1953), mexikanischer Botaniker